

Astronomia 
 Alfa Pavonis – astro più luminoso della costellazione del Pavone
 Cratere Peacock – cratere sulla superficie di 243 Ida
 18727 Peacock – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Peacock – film del 2010 diretto da Michael Lander

Geografia 
 Monte Peacock – montagna antartica di forma piramidale, alta 3.210 m, situata proprio alla testa del Ghiacciaio Kelly

Musica 
 Peacock – brano musicale di Katy Perry

Persone 
 Alan Peacock (1937) – ex calciatore inglese
 Bailey Peacock-Farrell (1996) – calciatore nordirlandese
 Bertie Peacock (1928-2004) – allenatore di calcio e calciatore nordirlandese
 Brad Peacock (1988) – giocatore di baseball statunitense 
 Daniel Peacock (1958) – attore, scrittore e regista inglese
 Gary Peacock (1935) – contrabbassista jazz statunitense
 Gavin Peacock (1967) – ex calciatore inglese
 George Peacock (1791-1858) – matematico britannico
 Harrison Peacock (1991) – pallavolista australiano
 John A. Peacock (1956) – astronomo britannico
 Kim Peacock (1901-1966) – attore britannico
 Martin A. Peacock (1898-1950) – mineralista canadese
 Roger Peacock (1946-2007) – cantante inglese
 Shane Peacock (1957) – scrittore, sceneggiatore e giornalista canadese
 Sharon Peacock (...) – microbiologa britannica
 Thomas Love Peacock (1785-1866) – scrittore e poeta inglese
 Trevor Peacock (1931-2021) – attore inglese
 Tyke Peacock (1961) – ex altista statunitense
 William Peacock (1891-1948) – pallanuotista britannico
 Zachery Peacock (1987) – cestista statunitense

Altro 
 Peacock TV – servizio streaming